Lax'n'Busto és un grup musical de pop-rock en català que es formà l'any 1986 al Vendrell. Després de l'inici al 2006 el cantant (i guitarrista) havia estat en Pemi Fortuny Soler, mentre Salva Racero va ser cantant entre 2006 i 2016. Han publicat una dotzena d'àlbums, el més recent en 2019.

Trajectòria 
El 1989 van treure a la venda el seu primer disc: Vas de punt?... o què!!!. L'àlbum va ser reedidat el 1992 i també el 1994, aquesta vegada sense la cançó «Carme Flavià!», prohibida per atemptar contra Carme Flavià.

Lax'n'Busto, el seu segon disc, es va llançar el 1991, amb el single «Miami Beach». L'any següent va editar Qui ets tu?, el seu tercer treball que en pocs dies venien 20.000 còpies.

El 1995 va arribar el seu cinquè disc – La caixa que puja i baixa . Un any més tard van enregistrar el seu disc en directe A l'auditori, i el mateix any canvien de mànager.

Sí fou l'àlbum de 1998. Dos anys més tard va arribar l'àlbum Llença't, i el mateix any van tenir més de 50 concerts.

El 2004 van canviar de discogràfica, de DiscMedi a Música Global.

Dos anys més tard Pemi Fortuny Soler va marxar del grup, mentre Salva Racero va entrar el grup com a cantant. Se'n van a Califòrnia a enregistrar el nou disc de la mà de Sylvia Massy.

L'àlbum Relax, enregistrat als Estats Units i publicat l'any 2007, va situar-se en el 18è lloc dels més venuts a l'estat espanyol (escalafó de Promusicae), la més alta assolida per un disc en català. L'any vinent sortia a la venda Objectiu: La Lluna; enregistrat als estudis La Casamurada entre els mesos d'agost i setembre d'aquest mateix any. La productora va ser, de nou, Sylvia Massy.

El juliol de 2010 van actuar al Teatre Àngel Guimerà de El Vendrell amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. D'aquests concerts en sortia el CD Simfònic, que conté 18 cançons enregistrades en directe.

L'any 2013 var sortir a la venda el CD Tot és més senzill. Aquí les cançons tenien un caire més personal i la sonoritat s'enfoca més al pop que el rock. L'any vinent treuen Essencials & Rareses on van recuperar les arrels del grup.

Salva Racero va marxar del grup el 2016, per una carrera en solitari. 2019 va arribar l'àlbum Polièdric, on va utilitzar un grapat de cantants – incloent l'ex-membre del grup Pemi Fortuny Soler.

Discografia 
Àlbums d'estudi

Altres àlbums

 Essencials & rareses (2014, recopilació), RGB Suports

Singles

Components  
 Cristian G. Montenegro: guitarra (Vilafranca del Penedès, 15 d'octubre del 1970)
 Jaume "Jimmy" Piñol Mercader: bateria i cors (El Vendrell, 20 de juliol del 1971)
 Jesús Rovira Costas: baix i cors (El Vendrell, 24 de maig del 1968)
 Pemi Rovirosa Morgades: guitarra i cors (El Vendrell, 5 de juny del 1969)

Excomponents 
 Pemi Fortuny Soler: veu i guitarrista del grup (El Vendrell, 16 de setembre del 1965) abandona el grup el 2006.
 Salva Racero Alberch: veu des de l'octubre del 2006 a 2016)
 Eduard Font: teclista (Torroella de Montgrí, 11 de novembre del 1975). Abans havia estat amb Sopa de Cabra i Glaucs

Col·laboradors 
 Morfina (2003)
 Jofre Bardagí va cantar amb el grup i va col·laborar en la producció de les veus.
 Eduard Font va tocar els teclats a la majoria de les cançons, tal com apareix al CD.
 Àngel Valentí va tocar la 2a bateria a És per tu i Com jo.
 Xavi Lloses va tocar el Fender Rhodes a Vas tot sol.
 Pere Bardagí va fer l'arranjament i va tocar el violí i viola de Fum.

Referències

Enllaços externs 
 
 
 Lletres de Lax'n'Busto a KumbaWorld